

Щодрохово — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Щодрохово — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства